Ash Creek steht für:

 Ash Creek (Meteorit), einen in Texas, Vereinigte Staaten, niedergegangenen Meteoriten
 Ash Creek (Minnesota), eine Ortschaft im Rock County, Minnesota, Vereinigte Staaten

Ash Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Ash Creek (Alaska), Fluss im Lake and Peninsula Borough, Bundesstaat Alaska
 Ash Creek (Arizona), Fluss im Bundesstaat Arizona
 Ash Creek (Kalifornien), Fluss im Bundesstaat Kalifornien
 Ash Creek (Texas), Fluss im Bundesstaat Texas
 Ash Creek (Utah), Fluss im Bundesstaat Utah